Whitley megye (Indiana)
 Whitley megye (Kentucky)